Марк Фурнье́ () — французские имя и фамилия. Известные носители:
 Фурнье, Марк (велогонщик) (род. 1994) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Фурнье, Марк (драматург) (1818—1879) — французский драматург.